Ernest Gunther Šlesvicko-Holštýnský (11. srpna 1863, Dolzig – 22. února 1921, Primkenau) byl šlesvicko-holštýnským vévodou.

Život 
Ernest Gunther se narodil jako nejmladší syn vévody Fridricha VIII. Šlesvicko-Holštýnského a jeho manželky Adléty z Hohenlohe-Langenburgu. Protože dva jeho starší bratři zemřeli jako malí, zdědil po otci titul titulárního šlesvicko-holštýnského vévody.

2. srpna 1898 se jako pětatřicetiletý v Coburgu oženil s o osmnáct let mladší princeznou Doroteou, dcerou prince Filipa Sasko-Kobursko-Gothajského a princezny Luisy Belgické. Dědeček nevěsty, král Leopold II. Belgický, se sice svatby neúčastnil, ale poslal jako svatební dar velkou stuhu Leopoldova řádu.

Manželé spolu neměli děti. 11. listopadu 1920 však Ernest Gunther adoptoval prince Jana Jiřího a jeho sestru Marii Luisu, děti prince Albrechta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského.

Vévoda Ernest Gunther zemřel 22. února 1921 v Primkenau ve věku 57 let.

Vyznamenání 
 Anhaltské vévodství: Domácí řád Albrechta Medvěda, 1891
 Rakousko-Uhersko:
 Císařský rakouský řád Leopoldův, 1889
 Královský uherský řád sv. Štěpána, 1903
 Bádenské velkovévodství: Domácí řád věrnosti, 1901
 Bavorské království: Řád sv. Huberta, únor 1901
 Belgie: Řád Leopolda, 27. července 1898
 Bulharské knížectví: Řád svatého Alexandra
 Ernestinská vévodství: Vévodský sasko-ernestinský domácí řád
 Hesenské velkovévodství: Řád zlatého lva
 Italské království: Řád svatých Mořice a Lazara
 Nizozemsko: Řád nizozemského lva
 Pruské království: Řád černé orlice
 Sasko-výmarsko-eisenašské vévodství: Řád bílého sokola
 Saské království: Řád routové koruny
 Švédsko: Řád Vasa, 1890
 Württemberské království: Řád württemberské koruny, 1892

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 11. srpna
Narození v roce 1863
Úmrtí 22. února
Úmrtí v roce 1921
Augustenburkové
Nositelé Domácího řádu Albrechta Medvěda
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Nositelé Domácího řádu věrnosti
Rytíři Řádu černé orlice
Nositelé Řádu svatého Huberta
Nositelé Řádu svatého Alexandra
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Nositelé Řádu nizozemského lva
Nositelé Řádu bílého sokola
Nositelé Řádu routové koruny
Nositelé Řádu württemberské koruny
Pruští generálové
Komandéři velkokříže Řádu Vasova
Muži